Spieshof ist der Ortsname von

 Spieshof (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Spieshof (Hohenburg), Ortsteil der Gemeinde Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern